Kebekus ist der Familienname folgender Personen:

 Carolin Kebekus (* 1980), deutsche Komikerin, Sängerin, Synchronsprecherin und Schauspielerin
 David Kebekus (* 1984), deutscher Stand-up-Künstler, Regisseur und Autor